Ploștina ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Ploștina (Buzău), Dorf im Kreis Buzău
 Ploștina (Dolj), Dorf im Kreis Dolj
 Ploștina (Gorj), Dorf im Kreis Gorj
 Ploștina (Vrancea), Dorf im Kreis Vrancea